Az Érik a szőlő a Kukori és Kotkoda című magyar rajzfilmsorozat második évadjának második része.

Cselekmény 
Kukori és Kotkoda egy szép, napos, októberi délelőtt a kertben dolgoznak. Kotkoda vidáman gereblyéz, mert ezen a szép napon lehet a legjobban dolgozni, de Kukori búval bélelten kapirgálja a veteményt, mert egy ilyen napon neki dolgoznia kell. Bezzeg ha jönnének az őszi esők, akkor nem lehetne kapirgálni az ázott talajt.

Nemsokára megjön Kopasznyakú azzal, hogy nemrég ért be a szőlő és már préselik is musttá a pincékben. Kukori menne, de nem tud, legszívesebben azt kívánná, hogy zuhogjon az eső, pont a házuk fölött. Erről Kopasznyakúnak támad egy ötlete. Kotkoda közben elmegy a Tyúkegyletbe, ahol elnökválasztást tartanak éppen, de előbb meghagyja férjének, hogy kapirgáljon tovább. Miután elmegy, Kukori és barátja beszerelnek egy csapot a kertbe, s egy szőlőlevelekkel álcázott vezetéket húznak fel az ereszre, pont a szobaablak fölé. A cső végén egy rózsa van, ami úgy szórja a vizet, mintha esne az eső. A két barát megállapodik abban, hogy kora reggel kiosonnak a szőlőhegyre mustot lopni.

Másnap még hat előtt pár perccel Kukori felkel és megnyitja a csapot. Kotkoda órája nemsokára csörög, de a tyúkasszony úgy látja, esik az eső, ezért visszafekszik. Erre Kukori felpattan az ágyból és már szalad is Kopasznyakúhoz, aki egy fa alatt várja. Odaugrik hozzájuk Mitugrász, aki szintén elmenne velük, s tud is egy jó présházat, de Kukori elzavarja. Mitugrász azonban nem hagyja annyiban a dolgot és elmegy a Kecske présházába, ahol két darázs iszik a présből kifolyó mustból. A szöcske úgy meséli el nekik, hogy Kukori és a Kopasznyakú darazsakat akarnak füröszteni a mustban. A Kecskének, a présház gazdájának is elmondja, hogy a két kakas mustot akar lopni. Mindhárman megfogadják, hogy jól elhegedülik a nótájukat és már készen is állnak. A két kakas alig várja, hogy mikor húzhat a dézsából.

Otthon Kotkoda észreveszi, hogy Kukori nincs az ágyban és a rádió is azt mondja, hogy derült, száraz idő várható. Fény derül a turpisságra: Kotkoda megtalálja az ereszen keresztülhúzott locsolócsövet.

A szőlőhegyen a Kecske épp kimegy a présházból, s a két kakas besurran, majd a mustot kortyolgatja áradozva, közben Kukori sajnálkozik, hogy a szöcskét nem tudta megfüröszteni a dézsában. Ekkor Mitugrász jelt ad a két darázsnak, akik rávetik magukat a kakasokra. Kukori és a Kopasznyakú akkorát ugrik a csípéseiktől, hogy beleesnek a mustba. A két ázott kakas menekülne, s még ugyan elkerülik azt, hogy a Kecske leüsse őket a szőlőkaróval, de a présház homlokzatában elbújt darazsak nekiesnek a tolvajoknak és hazáig kergetik őket, mialatt a szöcske gúnyolódva kacag rajtuk az egyik fa ágán.

Otthon a két musttól ragacsos tollú kakas az eresz alá állva vesznek hideg zuhanyt, hogy a szőlő levét lemossák magukról. Kotkoda végül megállapítja, mégis jó, hogy Kukori ideszerkesztette ezt, mert nemcsak, hogy az őszi esők hangulatát hozza pont az ablak elé, hanem hidegzuhanynak is megfelel.

Alkotók 
 Írta: Bálint Ágnes
 Tervezte és rendezte: Mata János, Szombati-Szabó Csaba
 Zenéjét szerezte: Lovas Ferenc
 Operatőr: Csepela Attila
 Segédoperatőr: Körmöci Judit
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Gyöpös Kati
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Háttér: Ruttka Ferenc
 Rajzolták: Orbán Anna, Radvány Zsuzsa
 Színes technika: Dobrányi Géza
 Gyártásvezető: Szigeti Ágnes
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Kunz Román
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Kukori: Márkus László
 Kotkoda: Hacser Józsa
 Kopasznyakú: Szuhay Balázs
 Szöcske: Kóti Kati
 Kecske: Szersén Gyula
 Darazsak: Horváth Pál

Források 
 
 Kukori és Kotkoda: Érik a szőlő – MESE.TV 
 KUKORI ÉS KOTKODA

Kukori és Kotkoda (2. évad)